Tratatul de la Riga se poate referi la:

Tratatul de la Riga (1920) (Tratatul de pace Letono-Sovietic)
Tratatul de la Riga (1921)